Challan ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Challan (* 1940), französische Harfenistin
 Henri Challan (1910–1977), französischer Komponist
 René Challan (1910–1978), französischer Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Challand
 Challant